Quarantined – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Quarantined – cortometraggio del 1914 diretto da Charles H. France
Quarantined – film tv del 1970 diretto da Leo Penn
Quarantined – film del 2009 diretto da Sean Stearley
Quarantined – cortometraggio del 2012 diretto da John General